De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2017 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 21 mei 2017 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
 De race stond oorspronkelijk gepland voor 23 ronden, maar werd stilgelegd in de eerste ronde nadat er vijftien coureurs onderuit gingen doordat er een olievlek op het circuit lag. De race werd herstart over 16 ronden.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans